Cumberland County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cumberland County Courthouse (Illinois), NRHP-Nr. 81000220
 Cumberland County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001696
 Cumberland County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 94001178